Карначевка () — село в Лановецком районе Тернопольской области Украины, административный центр Карначевского сельского совета, в который также входит село Шилы.

Карначевка основана в 1785 году. Расположена у одного из истоков реки Жирак, выше по течению примыкает село Шилы. Через село проходит железная дорога, станция Карначевка.

Код КОАТУУ — 6123884101. Население по переписи 2001 года составляло 317 человек.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания